PTPDC1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 754 амінокислот, а молекулярна маса — 84 457.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеїн-фосфатаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як біогенез та деградація війок, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Білкові рецептори